Groot kustdikkopje
 Klein kustdikkopje